Brad S. May (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1987, il commence sa carrière avec les Islanders de Markham en midget. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1990 dans la Ligue nationale de hockey par les Sabres de Buffalo en , en . Il passe professionnel avec les Sabres de Buffalo dans la Ligue américaine de hockey en 1991.

Il a remporté la Coupe Stanley avec l'équipe 2006-2007 des Ducks d'Anaheim contre les Sénateurs d'Ottawa en cinq matchs.

Statistiques 

|1987-1988 || Islanders de Markham || Midget ||31 ||22 ||37 ||59 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-   
|- 
|1987-1988 || Travelways de Markham || AHO-B ||6 ||1 ||1 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || Thunder de Niagara Falls || LHO ||65 ||8 ||14 ||22 ||304 ||17 ||0 ||1 ||1 ||55
|- 
|1989-1990 || Thunder de Niagara Falls || LHO ||61 ||33 ||58 ||91 ||223 ||16 ||9 ||13 ||22 ||64
|- 
|1990-1991 || Thunder de Niagara Falls || LHO ||34 ||37 ||32 ||69 ||93 ||14 ||11 ||14 ||25 ||53
|-
|1991-1992 || Sabres de Buffalo || LNH ||69 ||11 ||6 ||17 ||309 ||7 ||1 ||4 ||5 ||2
|- 
|1992-1993 || Sabres de Buffalo || LNH ||82 ||13 ||13 ||26 ||242 ||8 ||1 ||1 ||2 ||14
|-

|1993-1994 || Sabres de Buffalo || LNH ||84 ||18 ||27 ||45 ||171 ||7 ||0 ||2 ||2 ||9
|- 
|1994-1995 || Sabres de Buffalo || LNH ||33 ||3 ||3 ||6 ||87 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1995-1996 || Sabres de Buffalo || LNH ||79 ||15 ||29 ||44 ||295 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 || Sabres de Buffalo || LNH ||42 ||3 ||4 ||7 ||106 ||10 ||1 ||1 ||2 ||32 
|- 
|rowspan="2"| 1997-1998 || Sabres de Buffalo || LNH ||36 ||4 ||7 ||11 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Canucks de Vancouver || LNH ||27 ||9 ||3 ||12 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1998-1999 || Canucks de Vancouver || LNH ||66 ||6 ||11 ||17 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Canucks de Vancouver || LNH ||59 ||9 ||7 ||16 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Coyotes de Phoenix || LNH ||62 ||11 ||14 ||25 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2001-2002 || Coyotes de Phoenix || LNH ||72 ||10 ||12 ||22 ||95 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|2002-2003 || Coyotes de Phoenix || LNH ||20 ||3 ||4 ||7 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Canucks de Vancouver || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||14 ||0 ||0 ||0 ||15
|- 
|2003-2004 || Canucks de Vancouver || LNH ||70 ||5 ||6 ||11 ||137 ||6 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2005-2006 || Avalanche du Colorado || LNH ||54 ||3 ||3 ||6 ||82 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|rowspan="2"|2006-2007 || Avalanche du Colorado || LNH ||10 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Ducks d'Anaheim || LNH ||14 ||0 ||1 ||1 ||13 ||18 ||0 ||1 ||1 ||28
|- 
|2007-2008 || Ducks d'Anaheim || LNH ||61 ||3 ||1 ||4 ||53 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || Ducks d'Anaheim || LNH ||20 ||0 ||5 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Maple Leafs de Toronto || LNH ||38 ||1 ||1 ||2 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH ||40 ||0 ||1 ||1 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||17 ||5 ||5 ||10 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 

|  || 127 || 161 || 288 ||  || 88 || 4 || 9 || 13 || 112

Notes et références 

Naissance en novembre 1971
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Thunder de Niagara Falls
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace